West View, Inghilterra 
 West View, Pennsylvania
 West View, Wisconsin
 West View, Ohio